Schinke ist der Familienname von

 Dagmar Ranft-Schinke (* 1944), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johann Christian Gotthelf Schinke (1782–1839), deutscher Geistlicher und Autor